Kothari ist der Familienname folgender Personen:

 Neelam Kothari (* 1968), indische Schauspielerin
 Rajni Kothari (1928–2015), indischer Politologe und Sozialwissenschaftler